Чинним чемпіоном в одиночному розряді тенісного турніру Athens Open 1989, який належав до категорії гран-прі, був Горст Скофф, але він цього разу не брав участі.

Роналд Ейдженор здобув титул, у фіналі перемігши Кента Карлссона з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравці 

  Кент Карлссон (фінал)
  Роналд Ейдженор (Чемпіон)
  Лосон Данкен (чвертьфінал)
  Фернандо Луна (1-ше коло)

 Андрес Восанд (1-ше коло) 
 Мартін Стжелба (чвертьфінал) 
 Ріккі Остертун (2-ге коло) 
 Франческо Канчелотті (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Athens Open